
Термин -{Кетен}- има више значења.

 Кетен (град), град у Немачкој
 Кетен (хемија), тип хемијских једињења

ms:Köthen (Anhalt)
ba:Кётен
be-x-old:Кётэн
ca:Köthen
cs:Köthen
da:Köthen (Anhalt)
de:Köthen (Anhalt)
et:Köthen (Anhalt)
en:Köthen (Anhalt)
es:Köthen
eo:Köthen (Anhalt)
fa:کوتن
fr:Köthen (Anhalt)
io:Köthen
it:Köthen (Anhalt)
ja:ケーテン
ko:쾨텐
la:Cothena
mk:Кетен (Анхалт)
nl:Köthen (Anhalt)
no:Köthen (Anhalt)
uz:Köthen
pl:Köthen (Anhalt)
ro:Köthen (Anhalt)
ru:Кётен
fi:Köthen (Anhalt)
sv:Köthen
vi:Köthen (Anhalt)
uk:Кетен (місто)
vo:Köthen
war:Köthen
zh:克滕